Mireia Oriol (Argentona, 1996) és una model i actriu de teatre, cinema i televisió catalana. Als 16 anys va iniciar la seva trajectòria professional com a model, i mentre treballava a París, un assessor la va animar a estudiar interpretació en una escola seva de Londres durant dos anys. Poc després, mentre estudiava cinema a la Universitat Pompeu Fabra, va començar a aparèixer als curtmetratges dels seus companys d'estudi. Va debutar al cinema de llarga durada apareixent a la pel·lícula E.S.O. Entidad Sobrenatural Oculta (2009). Més tard actuà, juntament amb Belén Rueda, a la pel·lícula El pacto (2018) i s'inicià a la televisió amb la sèrie Com si fos ahir en el personatge d'Estrella. Els seus treballs més recents són: Les de l'hoquei (2019-2020), en la que interpreta a Lorena Sánchez, i Tocats pel foc (2019).

Treballs 
Curtmetratges
 Lina, de Nür Casadevall (2015)
 Waste, d'Alejo Levis i Laura Sisteró
 Amo, d'Àlex Gargot (2016)
 Sol creixent, de Guillem Manzanares (2017)
 Sans moi, je n'exist pas, de Rubén Suárez

Llargmetratges
 E.S.O. Entitat Sobrenatural Oculta (2009)
 El pacto, de David Victori (2018)
 Tocats pel foc, de Santiago Lapeira (2019)

Televisió 
 Com si fos ahir com a Estrella (2018; TV3)
 Les de l'hoquei com a Lorena Sánchez (2019; TV3)

Teatre 
 Be my baby, dir. Oriol Vila (2018)

Referències

Enllaços externs 

  

Argentonins
Actors de teatre maresmencs
Actors de cinema maresmencs
Actors de sèries de televisió maresmencs
Models catalans del sud contemporanis
Actors de Les de l'hoquei